Ramsés es la forma helenizada del antiguo nombre egipcio Ra-mss (engendrado por Ra) que reciben varios faraones y nobles: 

Pertenecientes a la dinastía XIX de Egipto:
 Ramsés I, Menpehtyra Ramsés, el faraón fundador de la dinastía XIX.
 Ramsés II, Usermaatra-Setepenra Ramsés-Meriamón, el faraón más célebre de la dinastía XIX de Egipto, que reinó en el siglo XIII a. C.
 Ramsés, segundo príncipe heredero de Ramsés II.

Pertenecientes a la dinastía XX de Egipto (siglo XII a. C.):
 Ramsés III, Usermaatra-Meriamón Ramsés-Heqaiunu, el faraón más importante de la dinastía XX.
 Ramsés IV, Heqamaatra-Setepenamón Ramsés-Maatra-Meriamón.
 Ramsés V, Usermaatra-Sejeperenra Ramsés-Amonhirjopshef.
 Ramsés VI, Nebmaatra-Meriamón Ramsés-Amonhirjopshef-Necherheqaiunu.
 Ramsés VII, Usermaatra-Setepenra-Meryamón Ramsés-Itefamón-Necherheqaiunu.
 Ramsés VIII, Usermaatra-Ajenamón Ramsés-Setherjepshef-Meriamón.
 Ramsés IX, Neferkara-Setepenra Ramsés-Jaemuaset-Meriamón.
 Ramsés X, Jepermaatra-Setepenra Ramsés-Amonherjepeshe.
 Ramsés XI, Menmaatra-Setepenptah Ramsés-Jaemuaset-Mereramón-Necherheqaiunu.

Nombres del Antiguo Egipto